Le championnat de France de football de Division 3 1976-1977 est la septième édition du championnat de France de Division 3, qui est de 1970 à 1993 le troisième niveau de la hiérarchie du football français derrière la Division 1 et la Division 2. 

La compétition est remportée par la réserve de l'AS Saint-Étienne qui bat en finale la réserve du FC Nantes.

Déroulement 
Les équipes sont réparties en six poules géographiques de seize clubs chacune. La compétition est ouverte aux équipes amateures et aux réserves des équipes professionnelles. Les premiers de chaque se dispute le titre de champion de Division 3. La réserve de l'AS Saint-Étienne obtient le titre en battant en finale la réserve du FC Nantes.

La meilleure équipe de chaque groupe, en excluant les réserves des clubs professionnel, est promue dans le championnat de Division 2 1977-1978. Les trois derniers au classement de chaque groupe sont relégués dans les championnats régionaux des ligues régionales.

Classement

Groupe Centre 

|}

Groupe Centre-Ouest 

|}

Groupe Est 

|}

Groupe Nord 

|}

Groupe Ouest 

|}

Groupe Sud 

|}

Légende 

rés. = équipe réserve
R = équipe reléguée de Division 2 1975-1976

Voir aussi 
Division 1 1976-1977
Division 2 1976-1977

Notes et références

Notes

Références 

1977
Football en France en 1976
Football en France en 1977